

Крипи — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Крипи — село в гміні Лів Венґровського повіту Мазовецького воєводства